Чёрная Борода () — английский пират, разбойничавший в районе Карибского моря в начале XVIII века. Отражение в культуре:

Фильмы 
 «Пират Чёрная Борода» — американский фильм 1952 года.
  — американская детская комедия 1968 года.
  — британский мини-сериал 2006 года.
 «Чёрная Борода» — американский фильм 2006 года.

Прочее 
  — американский мюзикл (премьера в 2008 году).
 Также пират по кличке Чёрная Борода является заметным героем серии фильмов «Пираты Карибского моря» и аниме-манги One Piece.

См. также 
  — достопримечательность Американских Виргинских островов.
 «Красная борода» — японский драматический фильм 1965 года.
 «Жёлтая борода» — британский приключенческий фильм 1983 года.
 Синяя Борода (значения)